Le terme d'épagneul de Münster (ou Münsterländer) désigne deux races de chiens à poil long du groupe des épagneuls réputées pour leurs talents de chasseur grâce à leurs capacités de chien d'arrêt, de leveur et de rapporteur :
 le grand épagneul de Münster (grand Münsterländer).
 le petit épagneul de Münster (petit Münsterländer).